Hasert steht für den Familiennamen von

 Christian Adolf Hasert (1795–1864), deutscher Theologe und Pädagoge
 Dirk Hasert (1969–1995)
 Jacob Hasert († 1632), Syndikus von Stralsund